Гран-при 1983 (, более известен как Professional Players Tournament 1983) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Бристоле, Англия. Победителем турнира стал Тони Ноулз, обыгравший в финале Джо Джонсона со счётом 9:8.

Примечательные факты 

 В первый и последний раз турнир проводился в Бристоле.
 Предыдущий чемпион, Рэй Риардон, проиграл в первом же раунде основного турнира.
 Ноулз доминировал на протяжении всего финального матча. Он лидировал 6:1, но затем Джонсон с высшим брейком турнира довёл счёт сначала до 7:5, а затем до 8:8. В решающем фрейме Джо сделал серию в 30 очков, но затем ошибся и проиграл матч.
 Впервые на этом турнире выступил Стив Дэвис. Правда, он не добрался до финальной стадии соревнования.

Высший брейк 

 135 — Джо Джонсон (финал)

Результаты 

1/16 финала

''Матчи из 9 фреймов

 Джон Кэмпбелл 5:2 Грэм Майлс  
 Эдди Чарльтон 5:4 Мик Фишер  
 Сильвиньо Франсиско 5:1 Джордж Скотт  
 Терри Гриффитс 5:1 Джон Пэррот  
 Майк Халлетт 5:2 Стив Дэвис  
 Юджин Хьюз 5:0 Билл Вербенюк  
 Джо Джонсон 5:3 Джимми Уайт  
 Тони Ноулз 5:4 Рекс Уильямс  

 Дэйв Мартин 5:4 Майк Уоттерсон  
 Тони Мео 5:0 Дин Рейнолдс  
 Рэй Риардон 5:2 Стив Даггэн  
 Кирк Стивенс 5:1 Томми Мерфи  
 Клифф Торбурн 5:1 Джим Мидоукрофт  
 Вилли Торн 5:1 Джон Спенсер  
 Марк Уайлдмэн 5:3 Дэвид Тейлор  
 Клифф Уилсон 5''':2 Джон Вирго

Ссылки 
 Результаты турнира на snookerdatabase 
 Другие данные о Гран-при 1983 на Chris Turner’s SNOOKER ARCHIVE 

Гран-при (снукер)
1983 год в снукере